Paul John ist der Familienname folgender Personen:

* Paul John (Politiker), deutscher Politiker
 Paul John (Rugbyspieler) (* 1970), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Paul W. John (1887–1966), deutscher Fotograf